Непрерывка — многозначное понятие.

 Непрерывка — посёлок в Кемеровской области.
 Непрерывка — устаревшее название пятидневки.
 Непрерывка — советский календарь 1930-х годов, с непрерывной организацией работ.